

Новоільїнське сільське поселення — сільське поселення, Заіграєвський район, Бурятія
 Новоільїнське сільське поселення — сільське поселення, Чернишевський район, Забайкальський край